Landgraafschap Hessen-Kassel, keurvorstendom
Keur-Hessen, provincie van Pruisen